Mandora puede hacer referencia a:
 Mandora, localidad de Brasil.
 Mandora, cráter del plantea Marte.
 Mandora, instrumento musical de cuerda.